Wladimir Semjonow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Georgijewitsch Semjonow (* 1953), russischer Eishockeyspieler und -trainer 
Wladimir Nikolajewitsch Semjonow (1874–1960), sowjetischer Architekt
 Wladimir Semjonowitsch Semjonow (1911–1992), sowjetischer Politiker, Diplomat und Kunstsammler